Le HNLMS K 2 (en néerlandais : Hr.Ms. K 2) peut se référer à l'un des trois navires de la Marine royale néerlandaise nommés K 2 ou K II :
 HNLMS K2 (1905), un torpilleur de classe K, plus tard nommé Christiaan Cornelis
  (1919), un sous-marin unique
 , sloop de classe K, capturé par les Allemands et mis en service à la Kriegsmarine

Notes